Сыр-Дарьинский округ — административно-территориальная единица Казакской АССР, существовавшая в 1928—1930 годах.

Сыр-Дарьинский округ был образован 17 января 1928 года из частей Акмолинской, Семипалатинской и Сыр-Дарьинской губерний. Центром округа был назначен город Чимкент. Округ был разделён на 21 район:

 Арысский район. Центр — село Ишан-Базар
 Аулие-Атинский район. Центр — город Аулие-Ата
 Бадамский район. Центр — село Сайрам
 Беловодский район. Центр — село Белые Воды
 Бостандыкский район. Центр — село Ходжикент
 Джувалинский район. Центр — село Бурное
 Ирджарский район. Центр — село Славянское
 Каратасский район. Центр — село Турбат
 Караспанский район. Центр — посёлок Арысь
 Келесский район. Центр — село Сары-Агач
 Кзыл-Кумский район. Центр — аул Ак-Тюбе
 Манкентско-Сайрамский район. Центр — кишлак Манкент
 Меркенский район. Центр — село Мерке
 Сары-Суйский район. Центр — зимовье Кент-Арал
 Сузакский район. Центр — село Сузак
 Таласский район. Центр — урочище Уюк
 Туркестанский район. Центр — город Туркестан
 Тюлькубасский район. Центр — село Тюлькубас
 Чаяновский район. Центр — село Чаян
 Чуйский район. Центр — село Ново-Троицкое
 Яны-Курганский район. Центр — село Яны-Курган

19 июня 1928 центр Каратасского района был перенесён в село Шарапхана, а центр Манкентско-Сайрамского района — в кишлак Сайрам.

23 июня 1928 Чуйский район был переименован в Муюн-Кумский район.

17 декабря 1930 года округ, как и все остальные округа Казакской АССР, был упразднён, его районы укрупнены и переданы в прямое подчинение республиканским властям.

Литература 

Округа Казакской АССР
Исторические области Казахстана